Зимник:
 Зимник — автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях, при отрицательных значениях температуры;
 Зимник — здание или территория для зимовки скота;

Топоним

Белоруссия 
 Зимник — деревня, Межанский сельсовет Городокского района Витебской области.
 Зимник — деревня, Хмельникский сельсовет Городокского района Витебской области.
 Зимник — посёлок, Коммунаровский сельсовет Буда-Кошелевского района Гомельской области.
 Зимник — деревня, Маслаковский сельсовет Горецкого района Могилёвской области.

Россия 
 Зимник — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Зимник — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Зимник — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Зимник — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Зимник — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Зимник — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Зимник — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Зимник — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Зимник — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Зимник — историческая местность в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.
 Зимник — район Петрозаводска.

См. также 
 Зимники